Сає́нко:
 Саєнко Андрій Степанович (1962—2014) — активіст Євромайдану, загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера.
 Саєнко Валерій Миколайович ( 1965) — український історик та археолог.
 Саєнко Василь Тарасович (1920—1988) — Герой Радянського Союзу.
 Саєнко Віктор Олександрович (1972—2014) — український правоохоронець, начальник ДАІ Маріуполя. Загинув під час проросійських виступів у травні 2014 року.
 Саєнко Володимир Володимирович ( 1967) — заступник голови Федерації професійних спілок України.
 Саєнко Володимир Данилович ( 1940) — український працівник лісового господарства, заслужений працівник сільського господарства України (1997).
 Саєнко Володимир Якович — доктор технічних наук, винахідник.
 Саєнко Дмитро Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Саєнко Дмитро Олександрович (* 1969) — радянський хокеїст, захисник.
 Саєнко Дмитро Олександрович (1981—2016) — боєць Української Добровольчої Армії; учасник російсько-української війни.
 Саєнко Іван Єгорович (1921—1994) — літературознавець, ректор Ізмаїльського державного педагогічного інституту.
 Саєнко Іван Іванович (1916—2003) — заслужений вчитель УРСР, засновник Вовчицького народного історико-краєзнавчого музею.
 Саєнко Іван Іванович ( 1983) — російський футболіст, заслужений майстер спорту Росії.
 Саєнко Іван Іларіонович (1904—1985) — радянський лікар.
 Саєнко Інна Олександрівна ( 1982) — українська метальниця молота.
 Саєнко Максим Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Саєнко Наталія Федотівна (1899—1996) — радянський вчений в галузі мікробіології виноробства.
 Саєнко Ніна Олександрівна ( 1944) — українська художниця декоративного мистецтва, мистецтвознавець.
 Саєнко Олександр Віталійович (1991—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Саєнко Олександр Іванович (1921—1995) — український поет, дитячий письменник, член Спілки письменників України.
 Саєнко Олександр Олександрович — український військовик, підполковник Військово-Морських Сил ЗС України, командир 501-го окремого батальйону морської піхоти.
 Саєнко Олександр Олександрович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Саєнко Олександр Олександрович ( 1978) — російський футболіст, півзахисник.
 Саєнко Олександр Сергійович ( 29 лютого 1984, Київ) — Міністр Кабінету Міністрів України (14 квітня 2016 року).
 Саєнко Олександр Ферапонтович (1899—1985) — український митець-декоратор. Народний художник УРСР (1975).
 Саєнко Рена Іллінішна (1935—2006) — старший науковий співробітник Маріупольського краєзнавчого музею, Почесний громадянин Маріуполя.
 Саєнко Світлана Олександрівна ( 1982) — українська борчиня вільного стилю, учасниця двох Олімпійських ігор.
 Саєнко Сергій Валерійович — український дипломат.
 Саєнко Тетяна Григорівна (1951—2013) — українська дипломатка.

Примітки 

Українські прізвища